Deux éditions des Jeux olympiques se sont déroulées à Lake Placid, ville des États-Unis :
 les Jeux olympiques d'hiver de 1932 ;
 les Jeux olympiques d'hiver de 1980.